Александер Калверт (; 15. јул 1990) канадски је глумац. Познат је по улози Џека Клајна у серији Ловци на натприродно.

Детињство и младост 
Родом из Ванкувера, Калверт је студирао мјузикл и хип хоп плес до своје 15. године, када се заинтересовао за глуму.

Филмографија

Филм

Телевизија

Референце

Спољашње везе

 
 

Рођени 1990.
Биографије живих особа
Канадски глумци